Albanés puede referirse a:
natural de Albania o relativo a ese país.
el idioma albanés.
el pueblo albanés.